Ancistrocerus — род одиночных ос (Eumeninae). Более 150 видов и подвидов.

Распространение 
Главным образом, Голарктика и Индо-Малайская область. В Палеарктике 58 видов и 17 подвидов. В Ориентальной области — 16 видов, в Афротропике — 22 видов и 12 подвидов, в Неарктике — 19 видов и 12 подвидов, в Неотропике — 12 видов. В Китае — около 30 видов. Для СССР указывалось 19 видов. В Европе более 20 видов. Вид  завезён в Новую Зеландию.

Описание 
Мелкие одиночные осы (около 1 см). Гнёзда в разнообразных полостях, в стеблях растений, на глинистых откосах, в старых гнездах других перепончатокрылых, некоторые строят свободные глинистые ячейки. Провизия — гусеницы, реже личинки жуков и пилильщиков.

Классификация 
Более 150 видов и подвидов, в том числе:

 
 Ancistrocerus adiabatus
 Ancistrocerus albolacteus
 Ancistrocerus albophaleratus
 
 
 
 Ancistrocerus campestris
 Ancistrocerus catskill
 
 
 
 
 
 
 Ancistrocerus liliae
 Ancistrocerus lindemanni
 Ancistrocerus lineaticollis
 Ancistrocerus lineativentris
 Ancistrocerus longipilosus
 Ancistrocerus longispinosus
 Ancistrocerus lucasius
 Ancistrocerus lufirae
 Ancistrocerus lutonidus
 Ancistrocerus maculiscapus
 Ancistrocerus madaera
 Ancistrocerus managuaensis
 Ancistrocerus marginaticollis
 Ancistrocerus maroccanus
 Ancistrocerus massaicus
 Ancistrocerus matangensis
 Ancistrocerus mediterraneus
 Ancistrocerus megaspilus
 Ancistrocerus melanocerus
 Ancistrocerus melanurus
 Ancistrocerus microcynoeca
 Ancistrocerus minnesotaensis
 Ancistrocerus moeschleri
 Ancistrocerus mongolicus
 Ancistrocerus monstricornis
 Ancistrocerus montuosus
 Ancistrocerus morator
 Ancistrocerus multipictus
 Ancistrocerus nearcticus
 Ancistrocerus neavei
 Ancistrocerus neocallosus
 Ancistrocerus neuvillei
 Ancistrocerus nigricapitus
 Ancistrocerus nigricornis
 Ancistrocerus nilensis
 Ancistrocerus nitidissimus
 Ancistrocerus nominalis
 Ancistrocerus ochraceopictus
 Ancistrocerus or
 Ancistrocerus ormsbyensis
 Ancistrocerus oviventris
 Ancistrocerus pakistanus
 Ancistrocerus palaestinicus
 Ancistrocerus paracallosus
 Ancistrocerus parapoloi
 Ancistrocerus parazairensis
 
 
 Ancistrocerus polonica
 Ancistrocerus punjabensis
 Ancistrocerus quadratus
 Ancistrocerus quebecensis
 
 
 Ancistrocerus rhipheus
 Ancistrocerus rhodensis
 Ancistrocerus rivularis
 Ancistrocerus robertsianus
 Ancistrocerus roubaudi
 Ancistrocerus rubrotinctus
 Ancistrocerus rufoluteus
 Ancistrocerus rufopictus
 Ancistrocerus sabahensis
 Ancistrocerus santa-annae
 Ancistrocerus satyrus
 Ancistrocerus scoticus
 Ancistrocerus septemfasciatus
 Ancistrocerus serenus
 Ancistrocerus sexcingulatus
 Ancistrocerus sichelii
 Ancistrocerus sikhimensis
 Ancistrocerus similis
 Ancistrocerus simulator
 Ancistrocerus sounkionis
 Ancistrocerus spilogaster
 Ancistrocerus spinolae
 Ancistrocerus striativentris
 Ancistrocerus subrenimacula
 Ancistrocerus tahoensis
 Ancistrocerus taikonus
 Ancistrocerus tardinotus
 Ancistrocerus tenellus
 Ancistrocerus terayamai
 Ancistrocerus terekensis
 Ancistrocerus thalassarctos
 Ancistrocerus thomsoni
 Ancistrocerus tibetanus
 Ancistrocerus tityrus
 
 Ancistrocerus trichionotus
 Ancistrocerus trifasciatus
 Ancistrocerus triphaleratus
 Ancistrocerus truncatus
 Ancistrocerus tuberculocephalus
 Ancistrocerus tussaci
 Ancistrocerus unifasciatus
 Ancistrocerus verhaereni
 Ancistrocerus vigilans
 Ancistrocerus waldenii
 Ancistrocerus waltoni
 Ancistrocerus xanthodesmus
 Ancistrocerus xanthozonus
 Ancistrocerus yamanei
 Ancistrocerus zairensis
 Ancistrocerus zebra
 Другие виды

Примечания

Литература 
 Carpenter, J. M. 1986. A synonymic generic checklist of the Eumeninae (Hymenoptera: Vespidae). Psyche, 93: 61-90.
 Gusenleitner, J. 1995. Bestimmungstabellen mittel- und südeuropäischer Eumeniden (Vespoidea, Hymenoptera) Teil 4: Die Gattung Ancistrocerus Wesmael 1836 mit einem Nachtrag zum Teil 1: Die Gattung Leptochilus Saussure. Linzer biol. Beitr. 27: 735—775. Linz.
 Gusenleitner, J. 1999. Bestimmungstabellen mittel- und südeuropäischer Eumeniden (Vespoidea, Hymenoptera). Teil 10: Die Gattung Allodynerus Blüthgen 1938 mit Nachträgen zum Teil 1: Die Gattung Leptochilus Saussure und Teil 4: Die Gattung Ancistrocerus Wesmael. Linzer biol. Beitr. 31: 93-101. Linz

Ссылки 
 Список рода Ancistrocerus на www.biolib.cz
 Род Ancistrocerus на www.discoverlife.org

Ancistrocerus
Насекомые Европы
Роды перепончатокрылых